

Lokalizacje

Niemcy 
 Schwerin – dzielnica Castrop-Rauxel 
 Schwerin – dzielnica Storkow (Mark)
 Schwerin – miasto, stolica kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Schwerin – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Schwerin (Warthe) – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Skwierzyna

Osoby 
 Christian Schwerin – niemiecki piłkarz ręczny
 Hermann Schwerin – niemiecki prawnik
 Otto Schwerin – niemiecki malarz
 Otto Magnus von Schwerin – generał armii pruskiej
 Wolfgang Schwerin – niemiecki piłkarz

Inne 
 Schwerin – ród

Zobacz też 
 Alt Schwerin